Zagroda Rybacko-Rolnicza w Toruniu – oddział Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Lokalizacja 
Skansen znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Kaszczorek, przy ul. Turystycznej 132.

Historia 
Skansen powstał w 1968 roku z inicjatywny ówczesnej dyrektor Muzeum Etnograficznego, Marii Znamierowskiej-Prüfferowej. Powstał on w miejscu istniejącej niegdyś zagrody, która należała do miejscowej, wielopokoleniowej rodziny rybacko-rolniczej.   

Zagroda wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 2159).

Ekspozycja 
Na terenie skansenu znajdują się:
 drewniana chata z końca XVIII wieku
 stodoła
 kamienna obora 
 obiekty rybackie - wiata rybacka, szopa na sprzęt i budy - sezonowe mieszkania rybaków.

Ekspozycję tę uzupełnia sprzęt pływający: tratwy flisacze, barki koszarki oraz prom.

Galeria

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Obiekty budowlane w Toruniu
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu
Muzea etnograficzne w Polsce
Instytucje Kultury Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Toruń zagroda